Elenco in ordine alfabetico dei 34 comuni della Martinica, con i rispettivi codice INSEE e codice postale.

(CAF) Comunità di agglomerazione del Centro della Martinica, creata nel 2001.

 
Martinica